CH Большой Медведицы () — карликовая новая, двойная катаклизмическая переменная звезда типа U Близнецов (UG) в созвездии Большой Медведицы на расстоянии приблизительно 1242 световых лет (около 381 парсека) от Солнца. Видимая звёздная величина звезды — от +16m до +10,6m.

Характеристики 
Первый компонент — аккрецирующий белый карлик спектрального класса pec(UG).

Второй компонент — оранжевая звезда спектрального класса K.

Примечания